Tenisový turnaj ATP Swiss Indoors 2011 se konal ve dnech 31. října – 6. listopadu v basilejské St. Jakobshalle na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500. Odměny činily 1 000 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Novak Djoković (semifinále)
  Andy Murray  (odstoupil pro zranění)
  'Roger Federer (vítěz)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Mardy Fish (1. kolo, skreč pro zranění)
  Janko Tipsarević (1. kolo, skreč pro zranění)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (1. kolo)

Jiná forma účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi divokou kartu:
  Andy Murray
  Kei Nišikori
  Donald Young

Hráči, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  James Blake
  Tobias Kamke
  Łukasz Kubot
  Michael Lammer
  Marco Chiudinelli – jako šťastný poražený
  Michail Kukuškin – jako šťastný poražený

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= A Roddick
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= T Haas
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Giraldo
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Štěpánek
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Bellucci
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Nieminen
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= P Starace
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= R Federer
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= J Tipsarević
| RD1-score09-1=1r
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Mayer
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Llodra
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Ljubičić
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I Dodig
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Wawrinka
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Haase
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=79
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= M Chiudinelli
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=67
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= A Roddick
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Štěpánek
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Nieminen
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= R Federer
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= F Mayer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= I Ljubičić
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Wawrinka
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= R Haase
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= A Roddick
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= R Federer
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= F Mayer
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= S Wawrinka
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= S Wawrinka
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (vítězové)'  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (finále)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Michal Mertiňák (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2011